LSGS est un code qui signifie :
 
 Laboratoire de Science et Génie des Surfaces, un laboratoire de l'Institut national polytechnique de Lorraine

Code